Диплодокові (Diplodocidae) — викопна родина завроподів. Характерні дуже довгі шия і хвіст. Завдовжки від 12–14 м (Kaatedocus siberi) до 35–40 м (Supersaurus vivianae), вагою від 12 т (Tornieria africana) до 41,3 т (Apatosaurus louisae). Найдавніші рештки можливо з середньої юри, найбільше різноманіття мали у пізній юрі, вимерли в крейдовому періоді. Разом із Dicraeosauridae утворюють кладу Flagellicaudata.

Диплодокових часто викорстовують в якості зображень типових завроподів. Клада історично важлива: перше опубліковане відтворення вигляду всього скелета завропода ("Brontosaurus" excelsus; Marsh, 1883), перший описаний череп завропода (Diplodocus; Marsh, 1884), перший змонтований скелет завропода. Більшість видів описані в кінці 19 і початку 20 століття.

Кладограма диплодокових згідно з Tschopp et al. (2015):

Кладограма згідно з Tschopp & Mateus (2017, першоопис Galeamopus pabsti):

Примітки 

Завроподи
Диплодокові